Máša je lahko:

 maša - bogoslužni obred rimskokatoliške cerkve
 Maša - žensko ime
 Maša, glasbeno delo - maša kot glasbeno delo